17. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 28 lutego – 1 marca 1959 roku na terenie ZSRR, w Swierdłowsku. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na stadionie Centralnym. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 1000 m, 3000 m. Najlepsza była panczenistka radziecka, Tamara Ryłowa. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 9 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1959 w sportach zimowych
1959 w Europie
Sport w ZSRR
Zawody sportowe w Jekaterynburgu
ZSRR w XX wieku